Tajno – jezioro w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Bargłów Kościelny

Tajno Biav – Secret Marriage – drugi album folkowego zespołu Čači Vorba
Miejscowości w Polsce:
 Tajno Podjeziorne
 Tajno Łanowe
 Tajno Stare

Zobacz też 
 Tajenko